Ferlito:
Alfio Ferlito
Carlotta Ferlito
Gianfelice Ferlito
Giuseppe Ferlito
Vanessa Ferlito
 il Team Ferlito